Terrordåden i Paris 2015 kan avse:
 Attentatet mot Charlie Hebdo i Paris 7 januari 2015
 Terrordåden i Île-de-France-regionen i Frankrike 7–9 januari 2015
 Terrordåden i Paris i november 2015

Referenser